Risca hace referencia a:

 Risca (Gales)
 Risco